Kijowski Okręg Wojskowy – okręg wojskowy Armii Imperium Rosyjskiego do 1918 roku.
 Kijowski Okręg Wojskowy- okręg wojskowy Armii Czerwonej w latach 1919, 1920 - 1922, 1935 - 1941, 1943 - 1992.
 Kijowski Okręg Wojskowy – okręg wojskowy armii ukraińskiej od 1991 roku.